Илья́ Са́ввич Га́лкин (, д. Панасюки, Пружанский уезд, Гродненская губерния — 7 апреля 1990, Москва) — советский историк и общественный деятель. Ректор МГУ (1943—1948). Один из инициаторов создания Всесоюзного общества по распространению научных и политических знаний.

Биография 
Родился в семье крестьянина Саввы Галки. Вместе с семьёй перебрался в годы Первой мировой войны во Владимирскую губернию, где получил начальное образование в Коврове. Дальше учился в техническом училище при Московской железной дороге. После окончания училища работал формовщиком литейного цеха железнодорожных мастерских.

В 1917 году мобилизован в армию и направлен в Киевскую школу прапорщиков. В 1918 году поступил в Иваново-Вознесенский политехнический институт, проучившись три месяца в котором, вступил в ряды Красной армии и попал на Восточный фронт, где участвовал в разгроме войск Колчака. Был ранен.

В 1921 году демобилизован по состоянию здоровья, осложнённого заболеванием. После выздоровления работал в Аткарском уезде Саратовской губернии учителем, директором школы, руководителем группы колонии для беспризорников. В 1924 году был делегатом Всесоюзного съезда учителей.

Член ВКП(б) с 1927 года.

Проучившись два года на заочном отделении Саратовского университета, в 1930 году был направлен на учёбу в Московский государственный университет на этнологический факультет. Под руководством академика Н. М. Лукина занимался изучением истории Нового и новейшего времени. В 1932 году И. С. Галкин окончил историко-философский (до января 1931 года — этнологический) факультет.

В 1935 году окончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию «Германская социал-демократия против демократизации избирательного права в Пруссии» (1936), и приступил к педагогической работе в Московском институте философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского. Он прошёл путь от преподавателя МИФЛИ до профессора этого учебного заведения. Заведующий историческим отделением, декан исторического отделения (1936—1938), проректор (1937—1941), и. о. ректора (1941) МИФЛИ.

С декабря 1941 года после вхождения МИФЛИ в состав исторического факультета Московского университета, был назначен проректором университета по учебной части, заместителем ректора, уполномоченным Народного комиссариата просвещения РСФСР по эвакуации университета в Туркменскую ССР, Свердловск, а также его возвращению в Москву. В 1943 году И. С. Галкин был избран ректором МГУ имени М. В. Ломоносова. К концу года в университете на разных факультетах открылись новые кафедры:

В 1944 году была открыта после ремонта университетская библиотека имени М.Горького, проведены первые Ломоносовские чтения и первые присуждения Ломоносовских премий, состоялось открытие отделения истории стран Востока на историческом факультете университета. В марте 1945 года было воссоздано Научное студенческое общество, были сформированы Восточно-Сибирская, Центрально-Чернозёмная и Прикаспийская экспедиции. В 1946 году при участии МГУ были сформированы Крымская учебно-научная база геолого-почвенного факультета, НИИ ядерной физики, физико-технический факультет. В сентябре того же года был утверждён пятилетний план развития Московского университета, предусматривавший разработку больших достижений в различных областях науки. В ноябре 1946 года руководство университета приняло решение о возврате к 5-летнему обучению на факультетах вуза. В 1947 году прошли предварительные мероприятия в связи с последующим сооружением университетского комплекса высотных зданий на Ленинских (Воробьёвых) Горах.

За 1943—1947 годы в структуре Московского университета были выделены факультет международных отношений МГУ и физико-технический факультет МГУ, впоследствии преобразованные в самостоятельные вузы — МГИМО и МФТИ.

После завершения работы на посту ректора МГУ Галкин долгое время работал на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета, должность заведующего которой занимал в 1953—1980 годах.

В 1956 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Политика европейских держав в связи с освободительным движением народов Турции в 1908—1912 гг.»

В 1953—1958 годах совмещал педагогическую деятельность на кафедре с административной на посту проректора университета, в 1950—1956 годах заведовал также кафедрой всеобщей истории АОН при ЦК КПСС.

Автор многочисленных работ по всеобщей истории, истории международных отношений, историографии.

Скончался в Москве 7 апреля 1990 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Личная жизнь 

Был женат на Евдокии Федорук (1898—1965), лингвисте, профессоре филологического факультета МГУ.

Дочь Татьяна Галкина (1935—2013) — доктор физико-математическиx наук, профессор. Внучка Марина Владимировна Галкина (род. 1951) — юрист, профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Внук Илья Владимирович Галкин (род. 1957) — историк, банкир, бизнесмен. Внучка Дарья Викторовна Багаева (род. 1971) — филолог по образованию, проживает в США.

Правнучка Евгения Фролова, жена Дмитрия Мезенцева.

Награды и звания 
 1944 — орден Ленина (04.11.1944);
 1968 — лауреат Ломоносовской премии МГУ как руководитель авторского коллектива 2-томной монографии «Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки» (т. 1, 1967; т. 2, 1968);
 1969 — почётный доктор Сегедского университета;
 1973 — заслуженный деятель науки РСФСР.

Основные работы

Книги 
 «Австро-Венгрия (1867—1914)»: Стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940—1941 учебном году. — , 1940.
 «Буржуазные революции на Востоке в начале XX в»: Стенограмма лекций, прочитанных в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940—1941 учебном году. — , 1940.
 «В. И. Ленин и развитие советской историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки». — , 1977.
 «Второй Интернационал в период 1889—1914 гг»: Стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940—1941 учебном году. — , 1941.
 «Германия в 1870—1914 гг»: Стенограмма лекций, прочитанных в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940—1941 учебном году. — , 1940.
 «Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905—1912 гг». — , 1960.
 «Записки ректора МГУ. Воспоминания». — , 2004.
 «Испания (1868—1914)». — , 1939.
 «Италия в 1870—1914 гг»: Стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940—1941 учебном году. — , 1940.
 «В. И. Ленин и развитие советской историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки». — , 1977.
 «Н. М. Лукин — революционер, учёный». — , 1984.
 «Новая история (1870—1918)»: Учебник для 9-го класса средней школы. — , 1945.
 «Создание Германской империи (1815—1871)». — , 1986.
 «Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки» / под ред. И. С. Галкина. — , 1977.
 «Новая история (1871—1917)»: Учебник для студентов педагогических институтов по историческим специальностям / И. С. Галкин, Н. А. Ерофеев, А. Л. Ефимова и др. — , 1984.

Статьи 
 «Борьба В. И. Ленина против центризма в годы первой мировой войны // Первая мировая война (1914—1918)». — , 1968.
 «Борьба К. Маркса и Ф. Энгельса в I Интернационале против анархистского сектантства и реформизма (к столетию со дня основания I Интернационала)» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1964. — № 5.
 «Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба идей в исторической науке на современном этапе» // Вестник МГУ. Серия «История». — 1977. — № 5.
 «В. И. Ленин о демократии и диктатуре пролетариата» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1970. — № 2.
 «В. И. Ленин о единстве рабочего класса» // Вестник МГУ: Серия «Исторические науки». — 1960. — № 2.
 «Задача исследовательской работы в области новой и новейшей истории зарубежных стран в свете Постановления ЦК КПСС „О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве“» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1968. — № 2.
 «Исследования новой и новейшей истории в МГУ за 50 лет после Великой Октябрьской социалистической революции» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1967. — № 2.
 «К. Маркс и современность» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1968. — № 3.
 «Ленинизм — основа успехов мирового коммунистического движения» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1961. — № 6.
 «Навстречу общеобразовательной и политехнической школе» // Вестник МГУ: Серия «История» — 1984. — № 3.
 «Новейшая история стран Европы и Америки в советской историографии» // Новая и новейшая история. 1975. № 6.
 «Образование Балканского союза 1912 г. и политика европейских держав» // Вестник МГУ: Серия «Общественные науки». — 1956. — № 1.
 «Революционер, учёный, наставник молодёжи (к 100-летию со дня рождения Н. М. Лукина)» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1985. — № 4.
 «Революционная борьба китайского народа в конце XIX — начале XX века» // Преподавание истории в школе. — 1955. — № 1.
 «Состояние и задачи исследовательской работы в высшей школе в области новой и новейшей истории» // Вестник МГУ: Серия «История». — 1969. — № 4.

Примечания

Литература 
 Сказкин С. Д. Илья Саввич Галкин (к 60-летию со дня рождения) // «Вестник МГУ: Историко-филологическая серия». — 1958. — № 1.
 Адо А. В., Колпаков А. Д., Нарочницкий А. Л. Заслуженный деятель науки РСФСР И. С. Галкин // «НиНИ». — 1973. — № 6.
 И. С. Галкин — старейшина советской исторической науки // «НиНИ». — 1988. — № 4.
 И. С. Галкин[: некролог] // «НиНИ» — 1990 — № 4.
 Дементьев И. П. И. С. Галкин — учёный, педагог, организатор исторической науки // «НиНИ». — 1998. — № 3.
 Язьков Е. Ф. И. С. Галкин // «Вестник МГУ: Серия „История“». — 1998 — № 4.
 Никитина Т. В. К 100-летию со дня рождения И. С. Галкина // «НиНИ». — 1999. — № 2.

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Меркулова А. М. Ректор Московского университета И. С. Галкин
 Историография
 Орден Ленина

Историки СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Преподаватели исторического факультета МГУ
Авторы учебников истории
Члены ВКП(б)
Преподаватели МИФЛИ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Похороненные на Востряковском кладбище
Мемуаристы СССР